Gamexane es una marca comercial que remite al insecticida prohibido Lindano

Es una pastilla cuyo consumo produce la muerte repentina